SHD steht als Abkürzung für:
 Seehydrographischer Dienst der DDR
 Service historique de la Défense, Archivzentrum des französischen Verteidigungsministeriums
 Sicherheits- und Hilfsdienst im Deutschen Reich
 Synchrone Digitale Hierarchie, Technik zum Multiplexen digitaler Datenströme

shd steht für:
 Kundal Shahi (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

Abkürzung